De Battumse Bêkefeesten is een jaarlijks terugkerend, kleinschalig popfestival/evenement dat plaatsvindt in Bathmen. De eerste editie vond plaats in 1995 en het wordt sindsdien georganiseerd door de Stichting Bathmen, later bekend als Stichting Bathmen voor Bathmen.

Historie
De betekenis van de naam Bêkefeesten is ontleend aan het principe dat Bathmen gelegen is aan de schipbeek en dit wordt in de lokale volksmond de bêke genoemd. 

Stichting Bathmen wil met dit evenement het dorp Bathmen meer promoten naar buiten toe. Aangezien de positieve reacties van de afgelopen edities heeft het evenement een sterke lokale (en nationale) uitstraling getoond. Het evenement is door de jaren heen enorm gegroeid, mede door optreden van grote, bekende bands.

Edities en optredens
 1995 - optredens van Curio, Fratsen en Golden Earring.
 1996 - optredens van Duo Jansen, Golden Earring, Loarns Plezier, Rowwen Hèze en The Vulcano's.
 1997 - optredens van Peter Koelewijn, Tilt, Bert Heerink en Hiddink en Schreurs.
 1998 - optredens van Golden Earring en Kazan's Magic Unlimited.
 1999 - optredens van De Kast en Boh Foi Toch.
 2000 - optredens van Kane, Van Dik Hout, The Fortunes en Toni Macaroni & the Swinging Devils.
 2001 - optredens van Grof Geschut, Kane, The Sweet en Twarres.
 2002 - optredens van Golden Earring, Rowwen Hèze, Normaal en WC Experience.
 2003 - optredens van De Dijk, JPR Strinxband, Kabaal en Normaal.
 2004 - optredens van Uriah Heep, The Sweet, Action In Dc, Arne Jansen, Dennie Christian, Frank van Etten, Henk Wijngaard, Jovink en de Voederbietels, Lucas & Gea, Martin Dams, Rowwen Hèze en The Heinoos.
 2005 - optredens van Golden Earring, JPR Strinxband, Kabaal en Normaal.
 2006 - optredens van After Forever, Normaal, Within Temptation en Action In Dc.
 2007 - optredens van Di-rect, Van Dik Hout, Seven
 2008 - optredens van Within Temptation, Good Things End, Delain, Die 3 Z' Widern, Di Orig. Ruhrpottsteirer, Kathrin & Peter, Werner Redlich en Wijbrand van der Sande.
 2014 - optredens van Killer and the Cool Cats, Erwin Nyhoff

Externe link
 Officiële website

Muziekfestival in Nederland